Koios () ist:

 Koios (Messenien), in der antiken Geographie ein Fluss in Messenien
 Koios (Mythologie), in der griechischen Mythologie einer der Titanen
 Koios (Toreut), ein griechischer Toreut aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.